Thomas Gobert (début du -1672), compositeur français du début du  ;
 Thomas Gobert (vers 1630-1708), architecte français du .